Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1924 je prvo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 25. januarjem in 2. februarjem 1924 v Chamonixu, Francija, v štirih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov 
Rezultati nordijske kombinacije 
Rezultati smučarskih skokov 

1924
1924 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu